El Condado de Highland es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Highland (Ohio)
 Condado de Highland (Virginia)

fr:Highland#Comtés